Der Name Dean wurde für fünf tropische Wirbelstürme im Atlantik verwendet.

 Der tropische Sturm Dean, der in der Atlantischen Hurrikansaison 1983 in Virginia leichte Überflutungen und Stranderosionen verursachte.
 Hurrikan Dean (1989), der auf den Bermudas schwere Schäden und 16 Verletzte forderte.
 Der tropische Sturm Dean der Atlantischen Hurrikansaison 1995, der schwere Überflutungen in Texas verursachte.
 tropischer Sturm Dean (2001), der Schäden in Puerto Rico und in den amerikanischen Jungferninseln verursachte.
 Hurrikan Dean (2007), einer der stärksten Hurrikane in der Geschichte des Atlantik.
 Hurricane Dean, war eine Indie-Band aus Ostfriesland.